Догузов — осетинская фамилия; женская форма Догузова.

Известные носители 
 Догузов, Алан Тимурович (род. 1985) — российский актёр. 
 Догузов, Альберт Асхарович (род. 1968) — советский и российский футболист, тренер.
 Догузов, Георгий Васильевич (1923—1990) — советский художник.

Догузова 
 Догузова, Зарина Валерьевна (род. 1985) — российский государственный деятель.